

Sigle 
FOC est un sigle qui peut désigner :
 Field-oriented control (en français, commande vectorielle), une technique de contrôle des moteurs sans balais ;
 First Operating Class, un radio club britannique de télégraphie (CW) dont le numerus clausus est de cinq cents membres dans le monde entier.

Nom propre 
Foc peut désigner :
 Foc, une bande dessinée de René Durand et Yves Bordes ;
 Foc, un ancien périodique de B.D. de l'éditeur Jeunesse et Vacances ;
 Foc, une station de la ligne 10 du métro de Barcelone.

Nom commun 
foc peut désigner :
 foc, la voile avant d'un voilier.